El príncipe negro puede referirse a:
 Muley Xeque (1566-1621), príncipe saadí convertido al catolicismo;
 la novela homónima de Iris Murdoch;
Eduardo de Woodstock, primogénito del rey Eduardo III de Inglaterra;